Maria Alexandrovna se poate referi la:

 Marea Ducesă Maria Alexandrovna a Rusiei (1799 – 1800), fiica țarului Alexandru I al Rusiei
 Maria Alexandrovna (Marie de Hesse) (1824 - 1880), prințesă a Marelui Ducat de Hesse și împărăteasă consort a țarului Alexandru al II-lea al Rusiei
 Marea Ducesă Maria Alexandrovna a Rusiei (1853 – 1920), fiica celei de sus, Ducesă de Edinburgh și Ducesă de Saxe-Coburg și Gotha, mama reginei Maria a României